Сапега, Павел:
 Сапега, Павел (1860—1934) — польский аристократ, председатель Польского Красного Креста.
 
 Сапега, Павел Стефан (1565—1635) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, подканцлер литовский, строитель Гольшанского замка.
 Сапега, Павел Франтишек (1657—1715) — церковный и государственный деятель Великого княжества Литовского, полковник, пробст, каноник, епископ. 
 Сапега, Павел Ян (1609—1665) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.